Ziegner steht für:

 Ziegner (Glasmacher), eine ehemalige Glasmacherfamilie

Ziegner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ziegner-Gnüchtel (1859–1926), Bürgermeister der Stadt Wilhelmshaven
 Heinz Ziegner (1928–2015), deutscher Politiker und Mitglied der SED-Nomenklatura
 Helmut Ziegner (1921–2006), deutscher Sozialarbeiter
 Herbert Ziegner (1894–1967), Vermögensverwalter des Landgrafen von Hessen
 Kurd Albrecht von Ziegner (1918–2016), deutscher Pferdesportrainer
 Paul Ziegner (* 1994), deutscher Schauspieler
 Torsten Ziegner (* 1977), deutscher Fußballspieler